WPW, sigle composé des deux lettres W et P, peut faire référence à :
 Syndrome de Wolff-Parkinson-White selon la liste des abréviations en médecine,
 Keekorok, dans la réserve nationale du Masai Mara au Kenya, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code